Disc ist im Britischen Englisch das Wort für eine runde Scheibe und bezeichnet:
 ein Speichermedium, siehe Disk

Die Abkürzung DISC steht für:
 Deutsche Internationale Schule Changchun
 Danube Information Service Conference, Konferenz der Schifffahrtsverwaltungen der Donau-Anliegerstaaten
 englisch für den DISG-Persönlichkeitstest
 Death inducing signaling complex
 Distance and Independent Studies Center, Fernstudienzentrum der TU Kaiserslautern

Die Abkürzung disc. steht für:
 discontinuous (diskontinuierlich), siehe diskontinuierliche Elektrophorese

Siehe auch:

DISC